Всесоюзний перепис населення 1970 року розпочатий о 8 годині ранку 15 січня і тривав до 22 січня включно. Чисельність населення проведено за станом на 12 годину ночі з 14 на 15 січня за місцевим часом.

Програма перепису 1970 року складалася з наступних форм :
 форма 1 — переписний лист суцільного перепису
 форма 2 — переписний лист вибіркового перепису
 форма 3 — опитувальний лист для осіб у працездатному віці, зайнятих у домашньому та особистому підсобному сільському господарстві
 форма 4 — бланк обліку пересування населення від місця проживання до місця роботи або навчання.

Результати перепису

Національний склад 
Таблиця. Національний склад населення СРСР (за переписами 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 років)

Посилання 
 Численность наличного населения городов, поселков городского типа, районов и районных центров СССР по данным переписи на 15 января 1970 года по республикам, краям и областям 

1970 в СРСР
Переписи населення СРСР
Січень 1970